Европа се може односити на:
 Европа, континент
 Европа (митологија), феничанска принцеза, личност из грчке митологије
 Европа (месец), Јупитеров месец
 Европа (острво)
 Европа (Беневенто), насеље
 Европа (Бреша), насеље
 -{Europe}- (бенд), шведски хард рок бенд
 Европа (албум)

Види још 
 Нова Европа (часопис), часопис за друштвена, политичка, научна, економска и културна питања који је излазио у Краљевини Југославији од 1920. до 1941. године